Fonteinbos (Oost-Vlaanderen), bosreservaat in natuurgebied Beiaardbos, Fonteinbos en Ingelbos in Oost-Vlaanderen
 Fonteinbos (Friesland), bos in natuurgebied Elfbergen in Gaasterland, Friesland